Iperitna jedinjenja se mogu odnositi na:
 Sumporni iperit
 Azotni iperit